Jelutung (Jelutung), een plaats in Indonesië
Jelutung (Namang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing